Le tournoi de tennis de Washington est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1972, classée en catégorie WT Pro Tour, se dispute à Bethesda du 24 au .

Nancy Richey-Gunter remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Wendy Overton et Valerie Ziegenfuss.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 1972 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

dames 1972
Washington
Tennis aux États-Unis en 1972
Sport en février 1972